Mit Schlangenkopf werden bezeichnet:

 Fische der Familie Channidae, siehe Schlangenkopffische
 Schildblumen der Gattung Chelone, siehe Schildblumen
Siehe auch:
 Ormehausen
 Schlangenkopf und Schlangenschwanz
 Snakehead